Hrvatski Nogometni Klub Rijeka (), bedre kendt som HNK Rijeka eller blot Rijeka, er en kroatisk fodboldklub fra Rijeka. Under ombygningen af klubbens sædvanlige hjemmestadion, Stadion Kantrida, spiller de deres hjemmekampe på Stadion Rujevica. Rijekas traditionelle farver på hjemmebane er hvid.

Titler 

 Kroatiske Liga (1): 2016-17

 Kroatiske Pokalturnering (4): 2004-05, 2005-06, 2013-14, 2016-17

 Supercupen (1): 2014

Historiske slutplaceringer

Truppen

Udlånt

Referencer 

Fodboldklubber i Kroatien
Etableret i 1946